Az 1953-as lengyel labdarúgó-bajnokság a lengyel labdarúgó-bajnokság legmagasabb osztályának 19. alkalommal megrendezett bajnoki éve volt. A pontvadászat 12 csapat részvételével zajlott. 

A bajnokságot a Ruch Chorzów nyerte az ezüstérmes OWKS Kraków, és a bronzérmes Wisła Kraków előtt.

A bajnokság végeredménye

Külső hivatkozások

 rsssf.com

1953
Lengyel 1